Les épreuves de billard aux Jeux mondiaux de 2017 s'inscrivent dans le cadre des Jeux mondiaux de 2017, manifestation  regroupant des sports non inscrits au programme des Jeux olympiques et se déroulant à Wrocław (Breslau en allemand, également connue en français sous le nom de Vratislavie), en Pologne.

Quatre épreuves sont prévues dans le cadre des sports de précision qui se dérouleront dans le Wroclaw Congress Center :
 une épreuve de billard français (carom) 3 bandes messieurs,
 une épreuve de snooker mixte,
 deux épreuves de billard américain (pool version 9-ball), une pour dames et une pour messieurs.

Billard français 
Les matchs se déroulent du 26 au 30 juillet 2017. Le vainqueur d'un match est le premier arrivé à 40 points.

Le tenant du titre de cette compétition est le joueur italien Marco Zanetti qui termine médaillé d'argent, cette année.

Snooker 
Les matchs se déroulent du 24 au 30 juillet 2017. Tous les matchs se jouent au meilleur des 5 frames.

Le tenant du titre de cette compétition est le joueur indien Aditya Mehta qui se voit éliminé, cette année, dès le premier tour.

Centuries
 136, 113  Ali Carter
 127  Kyren Wilson

Billard américain dames 
Les matchs se déroulent du 26 au 30 juillet 2017. Le vainqueur d'un match est la première joueuse ayant gagné 9 manches.

La tenante du titre de cette compétition est la joueuse taïwanaise  qui échoue, cette année, en quarts de finale.

Billard américain messieurs 
Les matchs se déroulent du 26 au 29 juillet 2017. Le vainqueur d'un match est le premier joueur ayant gagné 11 manches.

Le tenant du titre de cette compétition est le joueur britannique Darren Appleton qui ne participe pas, cette année, à la compétition.

Podiums

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Snooker en 2017
Snooker en Pologne
Jeux mondiaux de 2017
2017